Fictief figuur
 Bruno Moreels, personage in de Vlaamse soapserie Thuis
 Kris Moreels, personage in de Vlaamse soapserie Thuis

Personen met de achternaam Moreels
 Brecht Moreels, Belgisch voetballer
 Frank Moreels, Belgisch syndicalist en vakbondsbestuurder
 Melanie Moreels, Belgisch atlete
 Peter Moreels, Belgisch atleet
 Pradel Moreels, Belgisch atleet
 Reginald Moreels, Belgisch politicus
 Sammie Moreels, Belgisch wielrenner
 Vital Moreels, Belgisch ondernemer, mecenas en politicus
 Wouter Moreels, Belgisch voetballer

Zie ook 
 Moreelse (doorverwijspagina)